Placothea är ett släkte av svampar. Placothea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Placothea